Alex Sandro – calciatore brasiliano
 Alex Sandro da Silva – calciatore brasiliano
 Alex Sandro Santana de Oliveira – calciatore brasiliano
 Alex Sandro Mendonça dos Santos – calciatore brasiliano